Desa Sukamurni kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukamurni (administrativ by i Indonesien, lat -6,13, long 107,15), Jawa Barat, 
 Desa Sukamurni (administrativ by i Indonesien, lat -7,34, long 107,90), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar